Дэррил Джон Саттер (, 19 августа 1958, Вайкинг, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, в данный момент главный тренер в «Калгари Флэймз». Он является одним из семи братьев Саттеров, шесть из которых сделали себе карьеру в НХЛ (Брент, Брайан, Дуэйн, Рич и Рон); все, кроме Рича и Гэри (седьмой, самый старший, брат Саттер) работали вместе с Дэррилом в разных должностях в «Калгари Флэймз». Дэррил также тренировал «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блэкхокс» и «Лос-Анджелес Кингз». С «Лос-Анджелесом» выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014) в качестве главного тренера.

Биография 
Родился в семье фермера, с детства работал на ферме отца. Хоккеем увлёкся под влиянием отца, считавшего, что хоккей вырабатывает характер и устроивший хоккейную коробку детям (игравшим три против четырёх без вратарей) на своей территории. В профессиональный хоккей пришёл по стопам и по рекомендации старшего брата Брайана.

Карьера игрока 
В качестве игрока Саттер провёл пять лет в низших лигах, в том числе год в Японии, где был признан новичком года. Обладатель приза лучшему новичку сезона в АХЛ (Дадли "Ред" Гарретт Мемориал Эворд; 1980). Саттер был выбран «Чикаго Блэкхокс» на драфте НХЛ в 1978 году в 11-м раунде под общим 179-м номером. В своей карьере в НХЛ в качестве игрока он играл только за «Блэкхокс» и набрал 279 очков (161 + 118) в 406 играх регулярного чемпионата, плюс 43 очка (24 + 19) в 51 матче плей-офф. Его последний сезон в НХЛ был в 1986-87 годах.

Как игрок отличался очень высокой выносливостью и заряженностью на борьбу в любой момент игры при отсутствии явного таланта хоккеиста. Избирался капитаном команды «Чикаго Блэк Хоукс».

Карьера тренера 
Саттер работал с четырьмя командами — «Чикаго Блэкхокс», «Сан-Хосе Шаркс», «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз». С «Кингз» дважды завоевал Кубок Стэнли — в 2012 и 2014 годах.

Всего на счету канадца 635 побед в качестве главного тренера в НХЛ.

3 июля 2019 года Дэррил Саттер стал советником главного тренера «Анахайм Дакс».

В сезоне 2020/21 вернулся к тренерской деятельности, снова возглавив «Калгари Флэймз».

Игровая статистика

Тренерская статистика

Личная жизнь 
Дэрилл со своей женой Вандой имеют трое детей: Бретт, Джесси, Кристофер. У Дэррила есть 3000 акров земли в своем родном городе, где он управляет собственной фермой. В феврале 1997 года он упал с высоты 12 футов, когда делал ремонт на своей ферме и получил переломы черепа и лопатки.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Лейтбридж Бронкос»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Лос-Анджелес Кингз»
Тренеры «Чикаго Блэкхокс»
Тренеры «Сан-Хосе Шаркс»
Тренеры «Калгари Флэймз»
Тренеры — обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Джек Адамс Эворд
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»